Neideck steht für:
 Neideck (Adelsgeschlecht), fränkische Adelsfamilie

Gebäude:
 Burg Neideck (Allgäu), ehemalige Burganlage bei Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Burg Neideck (Österreich), ehemalige Burganlage bei Kramsach, Tirol, Österreich
 Burg Neudeck (Bayern), alter Name der ehemaligen Burganlage bei Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Burgruine Neideck, ehemalige Burganlage bei Streitberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Ruine Neideck, ehemalige Burganlage bei Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schloss Neideck, ehemalige Schlossanlage in Arnstadt, Thüringen

Namensträger
 Otto Neideck (* 1953), deutscher Politiker